Příjmení Nebeský nebo Nebeská nese více osobností:

 Jan Nebeský (* 1953) – český divadelní režisér a pedagog
 Karel Nebeský (1912–1989) – lékárník, regionální historik a archeolog
 Ladislav Nebeský (* 1937) – český lingvista, básník, matematický badatel a pedagog
 Ladislav Nebeský (odbojář) (1893–1942) – český lékař, účastník druhého československého odboje 
 Václav Bolemír Nebeský (1818–1882) – byl český obrozenecký básník
 Václav Nebeský (* 1977) – český manažer
 Václav Nebeský (1889–1949) – český historik moderního umění
ženy
 Monika Nebeská (* 1969) – česká manažerka v zemědělství

jiný význam
 Nebeský rybník – rozcestník